Григо́рий Степа́нов:
 Степанов, Григорий Александрович (1906—1977) — полный кавалер ордена Славы.
 Степанов, Григорий Алексеевич (1897—1963) — генерал-лейтенант пограничных войск.
 Степанов, Григорий Васильевич (1927—1993) — участник подавления Венгерского восстания 1956 года, майор, Герой Советского Союза.